

Geografia

Germania 
 Bad Blankenburg – città nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Blankenburg – città nel Circondario dello Harz (Sassonia-Anhalt)
 Blankenburg – comune nel circondario di Unstrut-Hainich (Turingia)
 Blankenburg – quartiere nel distretto di Pankow (Berlino)
 Blankenburg o Blankenburg an der Schmutter – ex comune ora frazione di Nordendorf, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Blankenburg – ex comune ora frazione di Oberuckersee, comune nel circondario dell'Uckermark (Brandeburgo)

Svizzera 
 Blankenburg – frazione di Zweisimmen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Horst Blankenburg (1947) – calciatore tedesco

Altro 
 Castello di Blankenburg – castello situato nel comune svizzero di Zweisimmen
 Contea di Blankenburg – contea storica 
 Principato di Blankenburg – stato storico europeo